La maldición puede referirse a:

 La maldición, película británica de terror psicológico de 1963, producida y dirigida por Robert Wise.
 La maldición, película estadounidense de 1999 dirigida por Jan de Bont, remake de la anterior película del año 1963.
 La maldición, película estadounidense de terror psicológico de 2009, producida por Gold Circle Films, y dirigida por Peter Cornwell.
 La maldición, película estadounidense de terror de 2013, secuela del fim The Haunting in Connecticut.
 La maldición, película estadounidense de 2020 dirigida por Nicolas Pesce.